El nombre Isabel ha sido usado por dos ciclones tropicales en el océano Atlántico:

Tormenta tropical Isabel (1985);
Huracán Isabel.